Akıncı est un nom propre turc.

Histoire 
Akıncı (en français Akindji, graphie qui correspond à la prononciation turque de Akıncı) est une unité militaire de cavalerie légère de l’Empire ottoman.

Étymologie 
Akıncı est un substantif turc composé du mot turc  qui signifie « raid », « razzia », et de ci qui est la marque d'un nom de métier, « celui qui fait ». Akıncı est donc un nom de métier qui signifie « faiseur de raid », « assaillant ».

Akıncı est par ailleurs un nom de famille et un toponyme turc.

Toponyme 

 , village turc du district central de la province de Giresun ; 
 , district turc de Kandıra, dans la province de Kocaeli ; 
 , village turc du district d' dans la province de Mardin ; 
 , village du district d'Ortaca dans la province de Muğla  ; 
 , village turc du district de Geyve dans la province de Sakarya ; 
 , village turc du district de Suşehri dans la province de Sivas,  ; 
 , village turc du district de Niksar dans la province de Tokat.

Patronyme 

  (1957-), juge turc, membre de la Cour constitutionnelle ; 
  (1912-1990), militaire et omme politique turc ; 
  (1952-), écrivain turc ; 
  (Ali Gündüz Akıncı, 1914-1980), écrivain et académicien turc ; 
 , diplomate turc ; 
 , soldat turc, bureaucrate ; 
 , diplomate turc ; 
 , bureaucrate turc ; 
 , homme politique turc ; 
 Mustafa Akıncı, homme politique chypriote turc, 4ème président de la TRNC ; 
 , peintre turque ; 
 , réalisateur, scénariste, producteur turc ; 
 , diplomate turc ; 
 , homme politique turc.

Divers 
 Akinci (Razzia), poème de Yahya Kemal Beyatlı
 Bayraktar Akıncı, drone militaire turc, opérationnel fin 2019

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc composé du nom turc Akıncı suivi du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du substantif oğul qui signifie « fils » (Akıncıoğlu signifie donc « fils d'Akıncı » ou « fils de l'assaillant »)
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc